Time je lahko:
 Time, ameriška revija
 Time (glasbena skupina) - hrvaška rock skupina
 Time (album) - album skupine Time
 Time II, album skupine Time
 Time (album, ELO) - album skupine Electric Light Orchestra
 Time Inc., ameriško medijsko podjetje
 Time, Norveška - občina v administrativni regiji Oppland na Norveškem